Chauncey kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Chauncey (Georgia)
Chauncey (Michigan)
Chauncey (Ohio)